Carolina Sánchez Rangel
 Carolina Sánchez (Chef ecuatoriana)

Wikipedia:Desambiguación